Киричу́к — українське прізвище.

Відомі люди 

 Киричук Максим Юрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Киричук Олександр Васильович (1929—2016) — український вчений, педагог і психолог.
 Киричук Олександр Олексійович — український діяч.
 Киричук Олеся — українська співачка, переможниця телепроєкту «Шанс».
 Киричук Сергій Володимирович (1989—2014) — молодший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Киричук Юрій Анатолійович (1956—2002) — український історик.

Українські прізвища
Прізвища на -ук